Reesi – abitanti di Re (Italia)
Reesi – abitanti di Rea (Italia)